

Patronyme 
 Fazal Elahi Chaudhry (1904-1982), homme politique et homme d'État pakistanais. 
 Mahima Chaudhry (1973-), actrice indienne et ancien mannequin.
 Mahendra Chaudhry (1942-), homme politique de la République des Îles Fidji. 
 Iftikhar Muhammad Chaudhry (1948-), juge pakistanais.
 Arshad Chaudhry (1950-2015), joueur pakistanais de hockey sur gazon.

Titre  
 Chaudhry Muhammad Ali (1905-1980), homme politique pakistanais.
 Chaudhry Shujaat Hussain (1946-), homme politique pakistanais. 
 Chaudhry Pervaiz Elahi (1945-), homme politique pakistanais.

Paronyme 
 Anjem Choudary

Homonymie de patronyme